Duno (Italië), een gemeente in Italië
 Duno (landgoed), een landgoed in Gelderland
 Duno (ringwalburg), een ringwalburg in Gelderland
 VV DUNO, een voetbalclub in Doorwerth
 HSV DUNO, een voetbalclub in Den Haag
 Milka Duno, een Venezolaans autocoureur

Zie ook
 Dunö